Adam Daemen (1670-1717), apostolisch vicaris
Maria Catharina Daemen (1787-1858), Franciscanes
Jo Daemen (1891-1944), kunstenaar
Joan Daemen (1965-), cryptograaf
Maurice Daemen (1968-), dirigent
Tom Daemen (1985-), voetballer